Youngsville (Caroline du Nord)
 Youngsville (Louisiane)
 Youngsville (Ohio)
 Youngsville (Pennsylvanie)